Xavier Thuilot, dirigeant de club de sport.
 (18568) Thuillot, astéroïde de la ceinture principale d’astéroïdes.
 Les Thuillots, un ancien quartier militaire.